{{Infobox animanga personaje habilidades
|tipotecnicas = 
|listatecnicas = Poderes Pyrokineticos(o sea relacionados con el fuego)Producir un kekkai en forma de cruz en el manga y el anime y un octógono en el ova
|tipoextra1 = 
|listaextra1 = 
|tipoextra2 = 
|listaextra2 = 
}}

 es un personaje ficticio del manga X de CLAMP. 
Su nombre significa:Fuego sereno de verano.

Esta hermosa mujer es el dragón más desconcertante de todos no solo porque no pertenece a una secta, si no que trabaja en un soapland (el nombre de dicho establecimiento es "Flower") un lugar donde los hombres reciben baños de esponja de hermosas mujeres en ropa interior. Karen puede vanagloriarse de haber dejado sin habla a Sorata cuando la vio en ropa interior y le dio su tarjeta.

El poder de Karen sobre el fuego hizo que su madre casi la asesinara,porque siendo católica creyente creía que su hija era la personificación del demonio,golpeándola frecuentemente y gritando a los 4 vientos que deseaba su muerte,en una de esas secciones de golpes Karen le dijo a su madre que los demonios eran malos porque hacían cosas malas y que ella era el demonio porque le pegaba, al oír esto la madre enloqueció y golpeó como nunca a Karen dejándola inconsciente (esto ocurre solo en el manga) entonces una vecina llamó a la policía y a una ambulancia pero la madre al ver la ambulancia se acercaba y en un intento de evitar que ayudaran a Karen ella cruza la calle imprudentemente y es arrollada por un camión y muere;ya en el hospital Karen es informada sobre este suceso,pero a pesar de todo no le guarda rencor a su madre.Siendo así su historia una de las más tristes y conmovedoras de Clamp.

En un principio ella no quería saber nada de este mundo,pero su amor por Tokio le hace elegir ser un dragón del cielo para proteger la ciudad que tanto ama. Curiosamente ya conocía a Seiichiro por haberlo atendido una vez,no piensen mal,no hicieron más que platicar acerca de su familia.Así surge entre ellos una curiosa relación amistosa y Karen sintiendo algo más por el amable editor de revistas.

En el anime Karen muere por proteger a Seiichirio de Yûto hiriendo de muerte a este último y en el OVA muere junto con Shogo cuando destruyen la estación del tren.

X